Brunnsteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Brunnsteiner (* 1954), österreichische Radio- und Fernsehmoderatorin sowie Autorin
 Thomas Brunnsteiner (* 1974), österreichischer Journalist und Schriftsteller